Grampian est un nom propre.

Toponyme

Monts Grampians, une chaîne de montagnes dans l'État de Victoria.

Monts Grampians, une chaîne de montagnes.
Grampian, une circonscription administrative régionale écossaise (1975-1996).
Prison du Grampian.

Grampian, un borough de Pennsylvanie.

Navire 
Grampian Fame, chalutier devenu en 1987 le Rainbow Warrior II de Greenpeace.